Z kan syfta på:

Versalt Z 
 Z –  tjugosjätte bokstaven i moderna latinska alfabetet
 Z – beteckning använd för snarkning i tecknad serie, ibland betecknad med flera Z i rad
 Z – symbol för den fysikaliska storheten impedans
 Z – bokstav för Jämtlands län i Sverige, se Länsbokstav
 Z – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Zambia
 Z – Symbol för SI-prefix för faktorn 1021, se zetta
 Z – kännetecken för Zorro
 Z – beteckning för koordinerad universell tid (UTC), se Z-tid
 Z – beteckning inom matematik och signalbehandling, se Z-transform
 (ℤ) – beteckning inom matematiken för alla Heltal
 Z (datorspel) – ett datorspel från 1996
 Z (lokomotor) – en typ av lokomotor
 Z (militär symbol) – symbol för den ryska armén vid Rysslands invasion av Ukraina 2022
 Z-skala – en modelljärnvägsskala
 Z (tidning) – en satirisk svensk tidning som gavs ut mellan 1987 och 1995
 Z – han lever – en film från 1969
 ZTV – en svensk tv-kanal

Gement z 
 z – standardbeteckningen för ett okänt eller godtyckligt komplext tal, se komplexa tal
 z – symbol för SI-prefix för faktorn 10-21, se zepto
 z – internationella fonetiska alfabetets symbol för tonande alveolar frikativa
 z – inom astronomin en beteckning för rödförskjutning